Rheinau (Duitsland), een gemeente in Duitsland.
Rheinau (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland.